Marry Me (en français, ) peut faire référence à :

Cinéma et télévision 
 Marry Me, un film de 1932 un film britannique réalisé par Wilhelm Thiele ;
 Marry Me!, un film de 1949 avec notamment l'acteur David Tomlinson ;
 Trois Bagues au doigt (), téléfilm américain en deux parties (2010) ;
 Marry Me, une série télévisée américaine (2014-2015).
 Marry Me, un film de 2022 avec Jennifer Lopez et Owen Wilson.

Musique 
 Will You Marry Me?, chanson de l'artiste américaine Paula Abdul sortie en 1992.
 Marry Me, chanson du groupe Train sortie en 2010.
 Marry Me album de St. Vincent sorti en 2007.
 Marry Me, chanson de Thomas Rhett sortie en 2017.
  Marry Me, chanson de la chanteuse finlandaise Krista Siegfrids (2013).
 Marry Me, chanson de Jason Derulo sortie en 2013.

Homonymie de titre